Коллинз, Уильям:
 Коллинз, Уильям (живописец) (1788—1847) — английский художник, живописец.
 Коллинз, Уильям (поэт) (1721—1759) — английский поэт.